NIC je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Nikaragvo.
 Network Information Centre
 kartica omrežnega vmesnika

Glej tudi 

Kratice